Severno poveljstvo ZDA (angleško United States Northern Command; kratica USNORTHCOM) je eno izmed petih geografskih poveljstev oboroženih sil ZDA, ki pokriva Severno Ameriko.

Poveljstva Oboroženih sil ZDA